Ки́ра Заго́рски (; род. 1976 в Нью-Йорке) — американо-канадская актриса кино и телевидения, изредка выступает как сценарист, кинопродюсер и кинорежиссёр.

Биография 
Кира Загорски родилась 6 июня 1976 года в Нью-Йорке, но выросла в маленьком городке в горах Колорадо. Окончила театральный факультет  со степенью , а в 2006 году получила степень  от Калифорнийского университета в Ирвайне. Загорски с детства увлекалась спортом и танцами, став взрослой, продолжила интересоваться спортом, в частности, она занимается кикбоксингом, капоэйрой, арнисом (на палках и мечах).

С 2004 года Загорски начала сниматься в кино, с 2007 года — в телесериалах. По состоянию на октябрь 2018 года она появилась в 35 фильмах (пять из них были короткометражными) и сериалах (в «Тайнах Смолвиля» снялась в двух эпизодах, но оба раза без указания в титрах). В 2012 году выступила продюсером к двум короткометражным фильмам, в 2012 и 2017 годах выступила как сценарист для двух короткометражных фильмов, в 2017 году первый и пока единственный раз попробовала себя как режиссёр (короткометражный фильм «Принц»).

В 2013 году Загорски номинировалась на премию международного кинофестиваля Action On Film в категории «Лучшая актриса в короткометражном фильме» за роль в фильме «Прикованный», но не выиграла награды.

Постоянно проживает в Ванкувере (Канада), но регулярно летает в Голливуд для съёмок.

Личная жизнь
5 августа 2002 года Загорски вышла замуж за канадского актёра, режиссёра, продюсера и каскадёра Патрика Сабонгуя. У пары двое детей: дочь Эйш Александрия (род. 2005) и сын Боди Габриэль (род. 2007).

Избранная фильмография

Актриса 
Широкий экран
 2012 — Азбука смерти / The ABCs of Death — Лэйни (в новелле V is for Vagitus)
 2015 — Вендетта / Vendetta — Джоселин Дэнверс
 2017 — Спецназ: В осаде / S.W.A.T.: Under Siege — София Гутерьес, офицер SWAT

Телевидение
 2007 — Звёздные врата: Атлантида / Stargate Atlantis — Ара (в эпизоде Reunion)
 2010 — Охотники за монстрами / The Troop — Бьянка Стоунхаус (в эпизоде The Substitute)
 2010 — Тайны Смолвиля / Smallville — Кандориан (в 2 эпизодах, в титрах не указана)
 2010 — Грань / Fringe — медсестра (в эпизоде )
 2010 —  / A Family Thanksgiving — Меган
 2011 — Звёздные врата: Вселенная / Stargate Universe — Тасия (в эпизоде The Hunt)
 2011 —  / The Pastor's Wife — Тара Бэйлесс
 2012 — Рухнувшие небеса / Falling Skies — Бонни (в эпизоде )
 2012 — Сверхъестественное / Supernatural — Рэнда Морино (в эпизоде Heartache)
 2013 — Мотив / Motive — Ронни Чейс (в эпизоде Detour)
 2014—2015 — Спираль / Helix — доктор Джулия Уокер (в 26 эпизодах)
 2015 — Континуум / Continuum — Васкес (в 5 эпизодах)
 2016 — Путешественники / Travelers — доктор Делани (в 2 эпизодах)
 2017 —  / Ice — Реджина Маккаффри
 2018—2019 — Стрела / Arrow — Афина, бывший член Лиги убийц, лидер Гильдии Танатоса (в 2 эпизодах)
 2018 —  — 100 / The 100 — Кара Купер ()

Сразу-на-видео
 2016 —  / Home Invasion — Виктория Нокс

Прочие работы 
 2012 — Прикованный / Chained — сценарист и продюсер (к/м)
 2012 — Кофейня «Шейки» / Shakey's Coffee — продюсер (к/м)
 2017 — Принц / The Prince — сценарист и режиссёр (к/м)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Южного Орегона
Выпускники Калифорнийского университета в Ирвайне
Киноактрисы Канады
Киноактрисы США